Leuven Cricket Club
 Library of Congress-Classificatie
 Life cycle costing
 Litecoin Cash
 London congestion charge
 Vrij-Katholieke Kerk, Liberal Catholic Church